Ashmunella bequaerti är en snäckart som beskrevs av Clench och W. B. Miller 1966. Ashmunella bequaerti ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
bequaerti